Koźma Minin – rosyjska gazeta
 Koźma Minin – statek
 Juliusz Koźma – polski właściciel ziemski

Zobacz też:
 Kozma